Alexander Naumann ist der Name folgender Personen:

* Alexander Naumann (Chemiker) (1837–1922), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Alexander Naumann (Physiker) (1905–1983), deutscher Physiker und Hochschullehrer 
 Alexander Naumann (Schachspieler) (* 1979), deutscher Schachspieler